Hornbacher ist der Familienname folgender Personen:

Hermann Hornbacher (1905–1984), deutscher Architekt

Marya Hornbacher(* 1974), US-amerikanische Autorin